Язевая — название рек в России:

Бассейн Оби
Язевая (приток Ломоватой) — в Томской области.
Язевая (приток Тыма) — в Томской области.

Бассейн Енисея
Язевая (нижний приток Енисея)
Язевая (верхний приток Енисея)
Язевая (приток Ладыги)
Язевая (приток Маковской)
Язевая (приток Баихи)
Язевая (приток Усомчика)